Vários navios foram nomeados Helgoland:

Alemanha
 Helgoland (navio de 1860), navio de passageiros operado pela Rickmers Linie
 , navio de passageiros operado pela Hamburg-Amerika Linie
 , rebocador operado pela Hansa Linie
 , navio de passageiros operado pela Norddeutscher Lloyd
 , couraçado operado pela Marinha Imperial Alemã
 , navio de passageiros operado pela Hamburg-Amerika Linie
 , navio de passageiros operado pela Norddeutscher Lloyd
 , navio de passageiros operado pela Hamburg-Amerika Linie
 MV Helgoland, cruzeiro operado pela HADAG

Áustria-Hungria
 , uma corveta operada pela Marinha Austro-Húngara
 , um cruzador de reconhecido operado pela Marinha Austro-Húngara